Альтернати́ва (, от  — другой) — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей; каждая из этих возможностей.

 Альтернатива — так иногда называют альтернативное направление в музыке — альтернативный рок и альтернативный метал.
 Оранжевая альтернатива — рок-группа и движение в Польше.
 Альтернатива — политическая партия в Дании.
 Альтернатива — так иногда называют альтернативное направление в истории — альтернативную историю.
 Альтернатива — так иногда называют альтернативно-фантастическое направление в географии — альтернативную географию планеты Земля.
 Альтернатива — так иногда называют альтернативно-фантастическое направление в биохимии — альтернативную биохимию, изучающую возможность существования форм жизни, которым свойственны биохимические процессы, полностью отличающихся от возникших на Земле.
 Альтернатива — ход или его индекс в теории игр.
 Альтернатива — роман Юлиана Семёнова.
 «Альтернатива» — мультфильм-притча студии «Киевнаучфильм».

 Волонтёрские движения
 Альтернатива — движение, пропагандирующее здоровый образ жизни.
 Альтернатива — движение против рабства.

См. также 

 Альтернативные движения
 Альтернатива для Германии — консервативная и евроскептическая политическая партия в Германии.
 Альтернатива Фредгольма — математическая теорема.
 Альтернативное эго — в психологии и психиатрии.
 Альтернативная стоимость (ценность) — в экономике.
 Альтернативная энергетика

Примечания